C39 ou C.39 peut faire référence à :
 Alfa Romeo C39, un monoplace de Formule 1 engagée par l'écurie Alfa Romeo Racing ;
 Caudron C.39, un biplan trimoteur français ;
 Tumeur maligne de l'appareil respiratoire et des organes intrathoraciques, de sièges autres et mal défini d'après la classification internationale des maladies ;
 La nébuleuse planétaire de l'Esquimau dans la constellation du Gémeaux, notée C39 au catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres